De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1815-1830 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen 1815 en de Belgische onafhankelijkheid in 1830. De leden van de Eerste Kamer kwamen voor het eerst bijeen op 21 september 1815.

De Eerste Kamerleden werden tot 1848 benoemd door de koning en dus niet verkozen. Er was geen vast aantal leden, maar er mochten niet meer dan 60 en niet minder dan 40 Eerste Kamerleden zijn.

Benoemd op 21 september 1815

Regeringsgezinden (33 zetels)
Onno Reint Alberda van Ekenstein
François Henri François-de-Paule Joseph d'Anethan
Hans Willem van Aylva 
Florent de Berlaymont
Hugo Adriaan van Bleyswijk
Joseph von Blockhausen 
Jean-Guillaume de Borchgrave d'Altena
Philippe Nicolas Joseph van Borssele van der Hooghe 
Maarten Bowier 
Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt
Robert du Chastel
Jacob van der Dussen
Joseph Charles Henri Jean Népomucène della Faille
Charles-Alexandre de Gavre
Maarten van der Goes van Dirxland
Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse
Louis-François de Harchies de Vlamertinghe 
Paulus van der Heim 
Johan François van Hogendorp van Heeswijk
Apollonius Jan Cornelis Lampsins
Philippe de Lens 
Franciscus Antonius de Méan de Beaurieux
Maximilien van der Noot d'Assche
Zacharie Obert de Quévy 
Adolph Warner van Pallandt van Eerde 
Constantin de Preud'homme d'Hailly de Nieuport
Clément de Renesse-Breidbach
Willem Anne van Spaen la Lecq 
François de Spangen 
Charles François De Stockhem de Heers
Charles Thiennes de Lombise
Willem René van Tuyll van Serooskerken
Nicolaes Warin

Onafhankelijken (2 zetels)
Rutger Jan Schimmelpenninck 
Georges de Trazegnies

Bijzonderheden
 Op 21 september 1815 werden 35 Eerste Kamerleden geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1815
 26 september: Gerrit Ferdinand van Asbeck tot Berge en Munsterhausen (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als Eerste Kamerlid. Hierdoor waren er vanaf dan 36 Eerste Kamerleden.
 11 oktober: Nicolaes Warin (regeringsgezinden) overleed.
 17 oktober: Nicolaas Steengracht (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als Eerste Kamerlid.
 24 oktober: twee nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd: Willem Carel Hendrik van Lynden van Blitterswijk en Floris Willem Sloet tot Warmelo (beiden regeringsgezinden). Het aantal Eerste Kamerleden steeg naar 38.
 21 november: Hein van Stralen (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer.
 12 december: Frederik Willem Boers (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer, die nu het minimum van 40 leden telde.
 28 december: Frederik Willem Boers overleed nadat hij zeventien dagen in de Eerste Kamer had gezeteld.

1816
 31 januari: Joseph van Blockhausen (regeringsgezinden) overleed.
 8 februari: er werden vijf nieuwe Eerste Kamerleden geïnstalleerd, waardoor het aantal leden naar 43 steeg. Dit waren allen regeringsgezinden: Carel Vincent van Boetzelaer van Dubbeldam, Evert Frederik van Heeckeren, Romain de Néverlée de Baulet, Carel de Vos van Steenwijk en Willem Lodewijk van Wassenaer Starrenburg.
 13 februari: Willem Carel Hendrik van Lynden van Blitterswijk (regeringsgezinden) overleed.
 24 juni: Jean-Charles de Carnin de Staden (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als Eerste Kamerlid.
 16 juli: Jacob Jan Cambier (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als Eerste Kamerlid.
 2 november: Cornelis Boudewijn Ghislain Osy van Zegwaard (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als Eerste Kamerlid. De Eerste Kamer telde nu 45 leden.

1817
 19 februari: Willem Frederik Röell (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 29 april: Willem Anne van Spaen la Lecq (regeringsgezinden) overleed.
 30 oktober: twee nieuwe Eerste Kamerleden werden geïnstalleerd, beiden regeringsgezinden: Guillaume de Feltz en Carolus Fredericus Josephus de Keverberg van Kessel. Vanaf dan zetelden er 47 leden in de Eerste Kamer.
 18 december: Frédéric Auguste van Leyden van Westbarendrecht (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als Eerste Kamerlid.

1818
 27 februari: twee nieuwe Eerste Kamerleden werden geïnstalleerd, regeringsgezinden Frederik Adriaan van der Goltz en Frans Godard van Lynden van Hemmen. Hierdoor steeg het aantal Eerste Kamerleden naar 50.
 7 mei: Jean-Guillaume de Borchgrave d'Altena (regeringsgezinden) overleed.
 21 december: Samuel John van Limburg Stirum (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.

1819
 4 mei: Charles-Albert van der Burch (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Vanaf dan zetelden er 51 leden in de Eerste Kamer.
 15 juni: Philippe de Lens (regeringsgezinden) nam ontslag als Eerste Kamerlid vanwege zijn benoeming tot gouverneur van Oost-Vlaanderen.

1820
 3 juli: Guillaume de Feltz (regeringsgezinden) overleed.
 9 september: Zacharie Obert de Quévy (regeringsgezinden) overleed. Hierdoor daalde het aantal Eerste Kamerleden naar 48.
 27 september: Jacob Abraham Uitenhage de Mist (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 6 november: François-Joseph de Riquet de Caraman Chimay (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 24 december: Jacob van der Dussen (regeringsgezinden) overleed.

1821
 24 mei: Romain de Néverlée de Baulet (regeringsgezinden) overleed.
 3 juli: twee nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd, waardoor er vanaf dan 50 Eerste Kamerleden waren. Dit waren onafhankelijke Jacob Willem Dedel en regeringsgezinde Joseph Benoît de Loën d'Enschede.
 19 september: Hugo Adriaan van Bleyswijk (regeringsgezinden) overleed.
 21 oktober: Onno Reint Alberda van Ekenstein (regeringsgezinden) overleed.
 14 november: Jean Michel Raymond Ghislain Moreau de Bioul (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 25 november: Frédéric Auguste van Leyden van Westbarendrecht (regeringsgezinden) overleed. Hierdoor daalde het aantal Eerste Kamerleden naar 48.

1822
 24 maart: Joseph Charles Henri Jean Népomucène della Faille (regeringsgezinden) overleed.
 8 september: Louis-François de Harchies de Vlamertinghe (regeringsgezinden) overleed. 
 20 oktober: Apollonius Jan Cornelis Lampsins (regeringsgezinden) nam ontslag uit de Eerste Kamer. Vanaf dan waren er 45 Eerste Kamerleden.
 31 oktober: Hilarion de Liedekerke Beaufort (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 6 november: Hein van Stralen (regeringsgezinden) overleed. 
 24 december: Adolph Warner van Pallandt van Beerse (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Hierdoor steeg het aantal Eerste Kamerleden naar 46.

1823
 25 maart: twee nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd, beiden regeringsgezinden: Bernard de Bethune Hesdigneul en Hendrik Bernard Martini. Vanaf dan waren er 48 Eerste Kamerleden.
 6 april: Paulus van der Heim (regeringsgezinden) overleed.
 3 augustus: Jacob Abraham Uitenhage de Mist (regeringsgezinden) overleed.
 7 december: Adolph Warner van Pallandt van Eerde (regeringsgezinden) overleed. Hierdoor daalde het aantal Eerste Kamerleden naar 45.

1824
 10 maart: François Henri François-de-Paule Joseph d'Anethan (regeringsgezinden) overleed.
 20 juli: Samuel John van Limburg Stirum (regeringsgezinden) overleed. Vanaf dan waren er 43 Eerste Kamerleden.
 19 oktober: vier nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd: regeringsgezinden Jean Ernest Philibert Albert de Hemricourt de Ramioulle, Charles Ghislain de Marnix en Charles-Aimé van der Meere de Cruyshauthem en Philippe d'Arschot Schoonhoven.
 30 oktober: Onno Tamminga Alberda van Rensuma (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 14 december: Thimon Cornelis van Heerdt tot Eversberg (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als Eerste Kamerlid. Vanaf dan zetelden er 49 leden in de Eerste Kamer.

1825
 15 februari: Rutger Jan Schimmelpenninck (onafhankelijk) overleed. 
 17 februari: Florent de Berlaymont (regeringsgezinden) overleed.
 5 april: Robert du Chastel (regeringsgezinden) overleed. Hierdoor daalde het aantal Eerste Kamerleden naar 46.
 18 oktober: zes nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd: Louis Philippe Marie Joseph de Goër de Herve, Willem Nicolaas de Pesters van Cattenbroek, Willem Frederik van Reede, Johan Frederik Willem van Spaen tot Biljoen, Ignatius de Vinck de Wesel en Jan Pieter van Wickevoort Crommelin (allen regeringsgezinden).

1826
 17 januari: Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse (regeringsgezinden) overleed.
 13 maart: François Clement de Jonge (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 10 april: François de Spangen (regeringsgezinden) overleed.
 2 mei: Jean-Charles de Carnin de Staden (regeringsgezinden) overleed.
 10 juli: Maarten van der Goes van Dirxland (regeringsgezinden) overleed. Hierdoor daalde het aantal Eerste Kamerleden naar 49.
 17 oktober: vijf nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd: Philippe de Lens, Arnoldus van Gennep, Benedictus Josephus Holvoet, Pierre Thomas Nicolaï en Chrétien de Thiennes (allen regeringsgezinden).
 27 oktober: Melchior Goubau d'Hovorst (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Vanaf dan waren er 55 Eerste Kamerleden.

1827
 7 mei: Willem Gerrit de Poll (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als Eerste Kamerlid.
 18 november: Johan Frederik Willem van Spaen tot Biljoen (regeringsgezinden) overleed.
 27 december: Charles de Vaernewyck d'Angest (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 29 december: Hans Willem van Aylva (regeringsgezinden) overleed.

1828
 20 maart: André Charles Membrède (regeringsgezinden) werd geïnstalleerd als Eerste Kamerlid.
 21 oktober: Charles de Brouckère en Hendrik Maurits van der Goes (beiden regeringsgezinden) werden geïnstalleerd als Eerste Kamerlid. Door hun benoeming waren er vanaf 58 Eerste Kamerleden.

1829
 12 juni: Onno Tamminga Alberda van Rensuma (regeringsgezinden) overleed.
 27 september: Philippe Nicolas Joseph van Borssele van der Hooghe (regeringsgezinden) overleed.
 24 oktober: Carel Vincent van Boetzelaer van Dubbeldam (regeringsgezinden) overleed. Vanaf dan waren er 55 Eerste Kamerleden.

1830
 2 januari: Carel de Vos van Steenwijk (regeringsgezinden) overleed.
 26 januari: Hendrik Maurits van der Goes (regeringsgezinden) overleed.
 30 januari: Maarten Bowier (regeringsgezinden) overleed.
 5 februari: Willem René van Tuyll van Serooskerken (regeringsgezinden) nam ontslag vanwege zijn hoge leeftijd.
 20 maart: Philippe de Lens (regeringsgezinden) overleed. Vanaf dan waren er 50 Eerste Kamerleden.
 29 september: naar aanleiding van de Belgische Revolutie stemde de Eerste Kamer in met de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden. Als gevolg hiervan moesten de 28 Zuid-Nederlandse Eerste Kamerleden ontslag nemen. Franciscus Antonius de Méan de Beaurieux, Maximilien van der Noot d'Assche, Constantin de Preud'homme d'Hailly de Nieuport, Clément de Renesse-Breidbach, Charles François De Stockhem de Heers, Cornelis Boudewijn Ghislain Osy van Zegwaard, Jean Michel Raymond Ghislain Moreau de Bioul, Jean Ernest Philibert Albert de Hemricourt de Ramioulle, Charles Ghislain de Marnix, Charles-Aimé van der Meere de Cruyshauthem, Louis Philippe Marie Joseph de Goër de Herve, Ignatius de Vinck de Wesel, Benedictus Josephus Holvoet, Pierre Thomas Nicolaï, Chrétien de Thiennes, Melchior Goubau d'Hovorst, Charles de Brouckère (allen regeringsgezinden), Georges de Trazegnies en Philippe d'Arschot Schoonhoven (beiden onafhankelijken) deden dat op 18 oktober 1830, Charles-Alexandre de Gavre, Charles Thiennes de Lombise, Carolus Fredericus Josephus de Keverberg van Kessel, Charles-Albert van der Burch, François-Joseph de Riquet de Caraman Chimay, Joseph Benoît de Loën d'Enschede, Hilarion de Liedekerke Beaufort, Bernard de Bethune Hesdigneul en Charles de Vaernewyck d'Angest (regeringsgezinden) twee dagen later.

1830-1848